Гурон (округ, Мічиган)
 Гурон (округ, Огайо)